Pausbacke bezeichnet:
 eine rundliche Form der Wangen, besonders bei Kindern
 eine Baureihe von MAN, siehe: MAN Truck & Bus#Die „Pausbacke“

Siehe auch:
 Pausewang